Dymitr Samozwaniec I
 Dymitr Samozwaniec II
 Dymitr Samozwaniec III

Zobacz też 
 samozwaniec